Black Mountains kan syfta på:

Geografi

Bhutan 

 Black Mountain Range, bergskedja,

Storbritannien 

 Black Mountains, Wales, bergskedja,

USA 

 Black Mountains, North Carolina – bergskedja North Carolina

Se även
Black Mountain